Кифисья может означать:

 Кифисья — город в Греции, пригород Афин.
 Кифисья — община (дим) в Греции.
 Кифисья — станция Афинского метрополитена.